Juan de Borja (1447-1503) – arcybiskup Monreale, kardynał
 Juan de Borja (1470-1500) – kardynał
 Giovanni Borgia zwany Infantem Rzymskim